Pianka ist der Familienname folgender Personen:
 Eric Pianka (* 1939), US-amerikanischer Biologe
 Ines Pianka (* 1969), deutsche Volleyballspielerin